Первый дивизион 1950/1951 — 48-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 3 сентября 1950 года и закончился 6 мая 1951 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1950/1951
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1950 году
1951 год в Бельгии